Сейшельский фуди, или сейшельский ткачик-фоди (Foudia sechellarum) — вид птиц из семейства ткачиковых.

Распространение 
Населяют Сейшельские острова. Изначально жили в лесах, но сейчас освоили также кокосовые плантации и сады.

Описание 
Длина тела до 12,5 см. Основное оперение серо-оливковое. Клюв чёрный. В брачном оперении у самца жёлтое лицо. У самки брачный наряд отсутствует.

Биология 
Питаются в основном насекомыми и другими мелкими членистоногими, а также фруктами, нектаром и семенами. Известно, что они едят яйца морских птиц (например, белой крачки).

На острове Казин у вида имеется чёткий сезон размножения. При этом на некоторых других островах они, вероятно, размножаются круглогодично.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус NT.

Примечания

Ссылки 

 Фото и информация, касающаяся Seychelles fody
 Вид на Weaver Watch

Ткачиковые
Животные, описанные в 1867 году
Эндемики Сейшельских островов
Птицы Африки